Ла́сло Дьёре (), Ла́сло Дже́ре (, родился 2 июня 1995 года) — сербский профессиональный теннисист венгерского происхождения. Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Ласло начал играть в теннис в возрасте пяти лет вместе с отцом. Его родители — Каба и Хайналка — умерли от рака. У него есть младшая сестра — Юдит.

Имеет прозвище — «Ласи» (). Любимое покрытие грунт, любимые турниры — Будапешт, Ролан Гаррос и Открытый чемпионат США. Кумиром в мире тенниса во время взросления были Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Новак Джокович.

По словам Ласло если бы не теннис, то стал бы заниматься бизнесом, как его отец. Болельщик баскетбольного клуба Чикаго Буллз и команды по американскому футболу Сиэтл Сихокс.

Спортивная карьера 
Сербский теннисист начал свою теннисную карьеру в профессиональной лиге с 2013 года. Дебютировал на турнирах ATP-тура в Таиланде. В первом своём матче уступил Фелисиано Лопесу из Испании.

Лучшим результатом считается выступление на турнире в Чехии в 2015 году, где Ласло дошёл до финала, и там уступил в борьбе за титул чешскому теннисисту Иржи Весёлый. На этом турнире теннисист из Сербии обыграл трёх теннисистов из ТОП-100.

В полуфинале Кубка Дэвиса 2017 года против сборной Франции, Ласло дебютировал в составе национальной команды Сербии по теннису.

В 2018 году, в марте, Ласло дебютировал в основной сетке турнира Мастерс 1000 в Индиан-Уэлсе. В первом круге он уступил Тиму Смычеку.

Лучший рейтинговый результат — 85, достигнутый в январе 2018 года.

На грунтовом турнире ATP-тура в Стамбуле, в мае 2018 года, Ласло пробился в полуфинал, но уступил тунисцу Малику Джазири.

В феврале 2019 года на престижном грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро, Ласло впервые в карьере стал победителем турнира ATP тура, одержав в финале победу на канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

На Открытом чемпионате США проиграл в первом раунде соотечественнику Миомиру Кецмановичу в трёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (24)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (1)

Поражения (1)

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Сербии